Giorgio Zancanaro ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Zancanaro (Sänger) (* 1939), italienischer Opernsänger
 Giorgio Zancanaro (Radsportler) (* 1940), italienischer Radrennfahrer